Michael Thonet – ebanista
Thonet (azienda) – azienda di arredamento